Sikorsky S-76 Spirit () — коммерческий вертолёт. Построен фирмой Sikorsky Aero Engineering Corporation. При разработке вертолёта S-76 был использован опыт создания вертолёта S-70 «Black Hawk».

Постройка четырёх опытных вертолётов была начата в мае 1976 года. Впервые поднялся в воздух 13 марта 1977 года. К началу 1994 года было построено более 400 вертолётов S-76. Электронное оборудование размещается в носовой части фюзеляжа. Пассажирская кабина площадью 4,18 м², размерами 2,46 × 1,02 × 1,37 м и объёмом 5,78 м³ снабжена системой вентиляции и отопления. Топливо содержится в двух баках. Стандартный запас топлива 1064 литра. Ресурс двигателя до капитального ремонта 3000 часов. Ресурс главного редуктора 1500 часов. Срок службы лопастей 4900 часов. Лопасти требуют одноразовой замены в течение всего срока эксплуатации вертолёта.

Тактико-технические характеристики 

Приведённые характеристики соответствуют модификации S-76C+.

Аварии и катастрофы

Примечания

См. также

Родственные разработки 

 Sikorsky S-70
 Sikorsky S-75

Аналоги 

 Ка-60
 Agusta A109
 Bell 222
 Bell 430
 Eurocopter AS 365 Dauphin
 HAL Dhruv

Списки 
 Список вертолётов

Ссылки 
 Сикорский S-76 Спирит 
 Sikorsky S-76 «Spirit» 1977 

Вертолёты США
Вертолёты Sikorsky
Гражданские вертолёты